Héctor Ávalos es el nombre de las siguientes personas:

 Héctor Ávalos (erudito), erudito mexicano-estadounidense de la Biblia.
 Futbolistas:
  Héctor César Ávalos, exfutbolista argentino.
 Héctor Anibal Ávalos Tobar, futbolista salvadoreño.